Příjmení Díaz označuje více osobností:

 Bernal Díaz del Castillo (1496–1584) – španělský voják a kronikář dobývání Aztécké říše
 Eduardo Acevedo Díaz – uruguayský spisovatel
 Ezechiel Moreno Díaz – kolumbijský katolický duchovní, biskup a světec
 Federico Díaz – česko-argentinský umělec
 Fernando Alonso Díaz – španělský automobilový závodník
 Guillermo Díaz – americký herec
 Iván Díaz – argentinský fotbalista
 Jackelin Díaz – venezuelská judistka
 Porfirio Díaz – mexický voják a politik, mexický prezident
 Ramón Díaz – argentinský fotbalista
 Rodrigo Díaz de Vívar – viz Cid

Podobná příjmení 
 Diaz
 Días

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení